Хлебцевич — фамилия:
 Хлебцевич, Наталья (род. 1971) — советская и российская представительница декоративно-прикладного искусства.
 Хлебцевич, Татьяна Вячеславовна (род. 1952) — поэт, писатель, режиссёр бард-спектаклей.
 Хлебцевич, Юрий Сергеевич (1916—1966) — советский учёный.